Зарубинское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Зарубинское сельское поселение (Ивановская область) — входит в Вичугский район
 Зарубинское сельское поселение (Кемеровская область) — входит в Топкинский район
 Зарубинское сельское поселение (Нижегородская область) — входит в Городецкий район
 Зарубинское сельское поселение (Пермский край) — входит в Кунгурский район